Een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
 Saratoga (Californië)
 Saratoga (Indiana)
 Saratoga (New York)
 Saratoga (North Carolina)
 Saratoga (Texas)
 Saratoga (Wisconsin)
 Saratoga (Wyoming)

Tevens naar:
 Saratoga Avenue (New Lots Line), een metrostation in de Amerikaanse stad New York
 Saratoga County, een county in de Amerikaanse staat New York
 Saratoga Springs (New York), plaats in de Verenigde Staten
 Saratoga Springs (Utah), plaats in de Verenigde Staten

En ook naar:
 Saratoga (film), een Amerikaanse film uit 1937
 Saratoga (muziek), een ensemble voor barokmuziek
 Slag bij Saratoga, twee veldslagen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog bij Saratoga (New York) in 1777

Schepen:
 USS Saratoga (CV-3), een Amerikaans vliegdekschip
 USS Saratoga (CV-60), een Amerikaans supervliegdekschip